Kahūrtak kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūy-e Hejrat, ort, Hormozgan, 
 Kahūrtak (ort i Iran), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar